Fatmir Vata (Rrëshen, 20 de setembro de 1971) é um ex-futebolista albanês que jogava no meio-campo. Jogou por clubes da Croácia e da Alemanha por 18 anos, além de ter jogado na Seleção Albanesa.

Em seu país, jogou por KS Burreli e SK Tirana. No futebol croata, vestiu as camisas de NK Orijent, NK Samobor, Slaven Belupo e HNK Vukovar '91 entre 1992 e 1999. Destacou-se, ainda, no futebol alemão, principalmente no Arminia Bielefeld, clube onde atuou entre 2001 e 2007, com 128 jogos disputados e 19 gols. marcados. Problemas no joelho impediram que Vata, eleito Futebolista Albanês do Ano em 2004, tivesse uma sequência maior na equipe. Atuou ainda por Waldhof Mannheim, TuS Koblenz e Wuppertaler SV, onde encerrou a carreira aos 39 anos, em 2010.

Regressou aos gramados em 2013, aos 42 anos, no FC 08 Boffsen, time que disputa a Bezirksliga de Hannover. Na única partida dele pelo clube, marcou 2 gols antes de encerrar novamente sua carreira.

Com a Seleção Albanesa, o meio-campista jogou 17 partidas entre 1996 e 2002, sem marcar gols.

Jogos pela seleção

Individual
 Futebolista Albanês do Ano: 2004

Ligações Externas 
 Perfil em Ogol
 

Futebolistas da Albânia
Futebolistas do Arminia Bielefeld
Futebolistas do SV Waldhof Mannheim
Futebolistas do Wuppertaler SV
Futebolistas do TuS Koblenz
Naturais de Rrëshen